Le Steak – album di Maxime Le Forestier del 1973
 Le Steak – film del 1992 diretto da Pierre Falardeau e Manon Leriche

Pagine correlate 
 Steak